Johannes Esser bzw. Johannes Eßer ist der Name folgender Personen:
* Johannes Esser (Mediziner) (1877–1946), niederländischer Arzt, Schachspieler und Kunstsammler
 Johannes Eßer (1913–1978), deutscher Theologe, siehe Kajetan Eßer
 Johannes Esser (Schauspieler) (* 1934), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Hans Esser
 Johann Esser (1896–1971), deutscher Dichter